Gislander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Thorsten Gislander (1899–1954), svensk jurist
 William Gislander (1890–1937), svensk konstnär